ТУ3 (читается: «ту-три») — магистральный четырехосный грузопассажирский тепловоз для работы на железных дорогах колеи 750 мм МПС СССР.

История 
Локомотив был разработан в 1954 году в Чехословакии заводом ЧКД-Соколово, обозначена серией T47 для чехословацких узкоколейных железных дорог. Для экспорта в СССР тепловозы получили новое обозначение ТУ3 (тепловоз узкоколейный, тип третий).

Поставки 
В СССР эти тепловозы поставлялись с 1957 г.

Эксплуатация 

Тепловозы ТУ3-001 и ТУ3-002 эксплуатировались на Малой Октябрьской железной дороге в Ленинграде. Впоследствии были списаны. То, что осталось от ТУ3-001, находится на территории депо Санкт-Петербург-Финляндский (ТЧ-12) и ожидает возможного восстановления по инициативе выпускников МОЖД. ТУ3-002 был передан в музей узкоколейной техники в Лавассааре, Эстония. Тепловозы ТУ3-003 и ТУ3-043 эксплуатировались на Ярославской детской железной дороге. Тепловоз ТУ3-039 эксплуатировался на Львовской детской железной дороге. Сейчас находится в нерабочем состоянии на территории депо.

Оценка 
Тепловоз был предназначен для тяжелой грузо-пассажирской работы на узкоколейных железных дорогах и в силу этого имел большой сцепной вес — 30,5 т. , что все же на 1.5 тонны меньше, чем у ТУ2.  Это обусловило малую распространенность этого тепловоза, так как для его нормальной эксплуатации требовались пути тяжёлого типа, предназначенные для высоких нагрузок, которыми располагало лишь МПС СССР. Ведомственные узкоколейные дороги, имевшие в основном пути лёгкого типа, не были в состоянии выдержать нагрузки от этого тепловоза. Кроме того, имеющий длинную базу экипажной части ТУ3 плохо вписывался в кривые малого радиуса.

Технические характеристики 
 Дизель — 12V170DR
 Мощность дизеля — 300 л. с.
 Мощность главного генератора — 184 кВт.
 Конструкционная скорость — 50 км/ч.
 Сила тяги — 6,6 тс (в продолжительном режиме)
 Длина — 12690 мм.
 Ширина — 2422 мм.
 Высота — 3325 мм (от головки рельса)
 Запас
 топлива — 500 л.
 Масла — 80 л.
 Воды — 300 л.
 Песка — 200 кг.

Судьба тепловоза ту3-001 
ту3-001 поначалу был полуразобран (каркас и кабина) но позже восстановлён и отправлен в музей

Примечания

Ссылки 
  на сайте ЭМБ.

Тепловозы СССР
Тепловозы Чехии
Узкоколейные тепловозы
Локомотивы, появившиеся в 1954 году
Тепловозы с электропередачей